Contea di Ohio o Ohio County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Ohio (Indiana)
 Contea di Ohio (Kentucky)
 Contea di Ohio (Virginia Occidentale)